Ниже представлен список национальных парков Гондураса, каковых насчитывается семнадцать<ref>Интерактивная карта национальных парков Гондураса   на сайте infohn.com</ref>. Самый большой национальный парк страны — , имеющий площадь 3755,84 км², самый маленький —  (54 км²); самый старый — Ла-Тигра, образованный в 1980 году, самый молодой —  (1999 год). Из 17 национальных парков страны 11 были образованы в 1987 году.

 Список Сортировка по убыванию площади

Также кандидатами на получение статуса «национальный парк» являются биосферные резерваты Рио-Платано и Порт-Рояль.

См. также 
 География Гондураса
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Гондурасе

Примечания

Ссылки 

 Национальные парки Гондураса  на сайте honduras.com
 Национальные парки Гондураса  на сайте mesoamerica-travel.com
 Национальные парки, биосферные резерваты и заповедники Гондураса  на сайте roatanonline.com
 Национальные парки Гондураса  на сайте prezi.com

Национальные парки
Гондурас